Ноэ́-ле-Малле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10264.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 117 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 61 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 61 активных работали 60 человек (33 мужчины и 27 женщин), безработной была 1 женщина). Среди 21 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об